Sonar steht für:

 Sonar, ein Ortungssystem
 Sonar (Band), ein Musikprojekt
 Sonar (Bootsklasse), ein Dreihandsegelboot, das bei den Paralympics verwendet wird
 Sonar (Kaste), Goldschmiedkaste in Indien und Nepal
 Sonar (Software), Musiksoftware
 SonarQube, Code-Analyse-Software

Sonar ist der 'Familienname folgender Personen:

 Thomas Sonar (* 1958), deutscher Mathematiker

Sónar steht für:

 Sónar, ein jährlich im Juni stattfindendes Musikfestival in Barcelona

Siehe auch:
 Sonnar

Abkürzung